Булави́цький:

 Булавицький Іван Якович (1945) — український графік, живописець, скульптор.
 Булавицький Олекса Васильович (1916, Умань — 2001, Міннеаполіс) — український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування.
 Булавицький Яків Іванович (1973, Миколаїв) — український живописець, син Івана Булавицького.

Прізвища